Подводный кабель:

 Подводный коммуникационный кабель
 Подводный кабель питания